Žebrák bezeichnet

 Žebrák, Stadt im Okres Beroun, Tschechien
 Žebrák, Ortsteil von Nečín, Okres Příbram, Tschechien
 Burg Žebrák